Biju se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sathyabhama Das Biju
 S.D. Biju